Семенова Алла Василівна — доктор педагогічних наук, професор.
 Семенова Валентина Федорівна (1948—2008) — заслужений працівник соціальної сфери України, почесний громадянин міста Сокиряни
 Семенова Катерина Леонідівна ( 1961) — радянська і російська естрадна співачка, композитор та кіноактриса
 Семенова Катерина Тенгізівна (*1971) — російська актриса театру і кіно
 Семенова Лідія Костянтинівна (*1951) — українська радянська та українська шахістка
 Семенова Марія Василівна (*1958) — російська письменниця-фантастка, авторка детективних та історичних романів, перекладач.
 Семенова Марина Тимофіївна (1908—2010) — радянська та російська балерина, Народна артистка СРСР, Герой Соціалістичної Праці
 Семенова Наталія Вікторівна (*1982) — українська легкоатлетка
 Семенова Ольга Юріївна (*1964) — українська гандболістка
 Семенова-Тянь-Шанська Ольга Ізмаїлівна (1911—1970) — радянська шахістка
 Семенова Уляна Ларіонівна (*1952) — латвійська баскетболістка, дворазова олімпійська чемпіонка у складі збірної СРСР

Семенова — присілок, Далматовський район, Курганська область
 Семенова — присілок, Сєровський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Семенов

Російські прізвища